Miejscowości w USA:
 Farmingdale – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Farmingdale – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Farmingdale – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Farmingdale – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
Gminy w USA:
 Farmingdale (ang. Farmingdale Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec